Ла́хдар Брахи́ми (аль-Ахдар аль-Ибрахими, , 1 января 1934, Алжир) — бывший министр иностранных дел Алжира, с августа 2012 года — спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии. Отец принцессы Иордании .

Биография 
После обретения Алжиром независимости Брахими служил послом сначала в Египте, а потом в Великобритании. Как специальный посланник от Лиги арабских государств, Брахими способствовал заключению , положившего конец гражданской войне в Ливане. После ухода в отставку с поста министра иностранных дел Алжира в 1993 году он продолжил дипломатическую карьеру в рамках Организации Объединенных Наций, помогая в конфликтных и пост-конфликтных ситуациях, а также работая над повышением эффективности миротворческих операций ООН.

После событий 11 сентября 2001 года Брахими возглавил миссию ООН в Афганистане, а в 2004 году в качестве Специального посланника Генерального Секретаря ООН помогал формировать временное правительство в Ираке. Лахдар Брахими также является членом основанной Нельсоном Манделой правозащитной группы «Старейшины», объединяющей ряд значительных и уважаемых мировых лидеров (Джимми Картер, Кофи Аннан и др.) и стремящейся к решению трудноразрешимых мировых проблем.

17 августа 2012 года Брахими был назначен спецпредставителем ООН по Сирии вместо Кофи Аннана.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Лахдара Брахими на сайте Фонда Ширака

Министры иностранных дел Алжира
Послы Алжира в Великобритании
Послы Алжира в Египте
Специальные представители Генерального секретаря ООН
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Университета Васэда